Villa Mitre puede referirse a:
 Club Villa Mitre, institución deportiva de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Villa General Mitre, barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.